

Нове — село, Вітебська область, Браславський район
 Нове — село, Берестейська область, Березівський район

Нове — муніципалітет, регіон Венето, провінція Віченца

Нове — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Нове — село, Сарикольський район, Костанайська область

Населені пункти та їхні частини
 Нове — місто в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Нове — гміна в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Нове — село в гміні Кросневиці Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Нове — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нове — село в гміні Вонґровець Вонгровецького повіту Великопольського воєводства
 Нове — частина міста Новий Торг у Новоторзькому повіті Малопольського воєводства
 Нове — частина села Бурвін у гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Нове — частина села Павонкув у гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Нове — частина села Осеча-Перша в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Нове — осада в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нове — осада в гміні Вонґровець Вонгровецького повіту Великопольського воєводства

Нове — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Нове — село, Міжріченський район, Вологодська область
 Нове — село, Шилкинський район, Забайкальський край

Селище міського типу:
 Нове — Кіровоградська область, Кропивницька міська громада
Селища:
 Нове — Донецька область, Краматорський район
 Нове — Запорізька область, Мелітопольський район
 Нове — Харківська область, Лозівський район
 Нове — Харківська область, Харківський район
 Нове — Чернігівська область, Ніжинський район
 Нове — Чернігівська область, Чернігівський район
Села:
 Нове — Вінницька область, Вінницький район
 Нове — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Нове — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Нове — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Нове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Нове — Запорізька область, Пологівський район
 Нове — Запорізька область, Мелітопольський район, Кирилівська селищна громада
 Нове — Запорізька область, Пологівський район, Токмацька міська громада
 Нове — Київська область, Фастівський район
 Нове — Миколаївська область, Баштанський район
 Нове — Миколаївська область, Вознесенський район
 Нове — Миколаївська область, Миколаївський район
 Нове — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Дивізійська сільська громада
 Нове — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Мологівська сільська громада
 Нове — Одеська область, Одеський район
 Нове — Одеська область, Роздільнянський район, Лиманська селищна громада
 Нове — Одеська область, Роздільнянський район, Степанівська сільська громада
 Нове — Полтавська область, Лубенський район
 Нове — Полтавська область, Миргородський район
 Нове — Рівненська область, Дубенський район
 Нове — Сумська область, Конотопський район
 Нове — Сумська область, Охтирський район
 Нове — Харківська область, Лозівський район
 Нове — Херсонська область, Каховський район

Нове — муніципалітет, регіон Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта

Див. також 
 Новий

Примітки

Посилання